Antoniwald steht für:

 den deutschen Namen Antoniwald von Antonínov in Nordböhmen
 den deutschen Namen Antoniwald von Antoniów in Niederschlesien